Miejscowości w USA:
 Wasta – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington
Gminy w USA:
 Wasta (ang. Wasta Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington